Свенцицкий (Свенцицкая) — фамилия польского происхождения.

Свенцицкий 
 Свенцицкий, Анатолий Борисович (1921—2007) — советский литовский артист.
 Свенцицкий, Анатолий Леонидович (род. 1936) — советский и российский учёный-психолог.
 Свенцицкий, Борис Николаевич (род. 1932) — советский и партийный деятель, председатель исполкома Волынского областного совета.
 Свенцицкий, Валентин Павлович (1881—1931) — священнослужитель Русской православной церкви; протоиерей, публицист, драматург, прозаик и богослов.
 Свенцицкий, Генрих Ипполитович (1852—1916) — инженер путей сообщения, член Государственной думы от Виленской губернии.
 Свенцицкий, Илларион Семёнович (1876—1956) — украинский учёный, искусствовед, этнограф, филолог.
 Свенцицкий, Паулин (1841—1876) — польский писатель, журналист, драматург и переводчик.
 Свенцицкий, Юлиан Адольф (1850—1932) — польский писатель, поэт, переводчик, историк литературы.

Свенцицкая 
 Свенцицкая, Вера Илларионовна (1913—1991) — советский искусствовед.
 Свенцицкая, Ирина Сергеевна (1929—2006) — советский и российский историк-антиковед, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Свенцицкая, Элина Михайловна (род. 1960) — советская поэтесса, писательница, лауреат литературных премий, ученая, доктор филологических наук, профессор.

См. также 
 Сеницкий